Доника — фамилия.
 Доника, Анатолий Григорьевич (род. 1960) — советский и украинский хоккеист, украинский и российский тренер.
 Доника, Виталий Анатольевич (род. 1982) — украинский хоккеист.
 Доника, Михаил Георгиевич (род. 1979) — российский хоккеист.